Maasgouw (gemeente), een huidige gemeente in Nederlands Limburg
 Maasgouw (gouw), een historisch gebied in het Frankische Rijk
 De Maasgouw (tijdschrift), een limburgs tijdschrift voor geschiedenis, taal en kunst